Il doppio  del Copa Claro 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Marrero e Fernando Verdasco erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.
La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini ha sconfitto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Daniele Bracciali /  Lukáš Dlouhý (quarti di finale)

  Oliver Marach /  Horacio Zeballos (semifinale)
  Dustin Brown /  Christopher Kas (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Claro 2013
ATP World Tour 2013